Протасовский сельсовет — административная единица на территории Октябрьского района Гомельской области Белоруссии. Административный центр — агрогородок Рассвет.

Состав 
Протасовский сельсовет включает 12 населённых пунктов:
 Заозерщина — деревня.
 Зуб-Буда — деревня.
 Истопки — деревня.
 Мойсеевка — агрогородок.
 Мошны — деревня.
 Протасы — деревня.
 Рассвет — агрогородок.
 Романищи — деревня.
 Слободка — деревня.
 Сапейков — деревня.
 Углы — деревня.
 Чёрные Броды — деревня.

Культура 

 Комплексный музей "Спадчына" ГУО "Рассветовская СШ" (1995 г.) в аг. Рассвет

Достопримечательность 

 На станции Чёрные Броды в честь подвига танкистов установлен обелиск в виде танка Т-34

Примечания

Ссылки 
 Октябрьский райисполком
 Частный бизнес, традиции и самобытность

Сельсоветы Октябрьского района (Гомельская область)